Stefan Bagiński (1892-1969) – polski lekarz, histolog i embriolog,
 Stefan Bagiński (1910-2002) – polski operator filmowy, dokumentalista.